Techniques d'Avant Garde - uma empresa de Luxemburgo
 Transportes Aéreos Guatemaltecos - uma empresa aérea da Guatemala